Nakagawa ( lit. «río central») puede referirse a:

 Nakagawa, un distrito en la subprefectura de Kamikawa, Hokkaidō;
 Nakagawa, un distrito en la subprefectura de Tokachi, Hokkaidō;
 Nakagawa, una ciudad en la prefectura de Fukuoka, Japón;
 Nakagawa, un pueblo en la subprefectura de Kamikawa, Hokkaidō, Japón .
 Nakagawa, una villa en la prefectura de Nagano, Japón;
 Nakagawa, un pueblo en la prefectura de Tochigi, Japón;
 Nakagawa, era un pueblo en la prefectura de Tokushima, Japón.

Véase también 
 Río Naka